Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2006 to 16. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował cztery konkurencje: cross-country, zjazd, four-cross i maraton. Rozegrano po sześć zawodów w cross-country, downhillu i four-crossie oraz cztery w maratonie. Pierwsze zawody odbyły się 1 kwietnia na Curaçao w Antylach Holenderskich, a ostatnie 10 września 2006 roku w austriackim Schladming.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Norweżka Gunn-Rita Dahle wśród kobiet oraz Szwajcar Christoph Sauser wśród mężczyzn, w downhillu: Francuzka Sabrina Jonnier wśród kobiet oraz Greg Minnaar z RPA wśród mężczyzn, w four-crossie: Amerykanka Jill Kintner wśród kobiet oraz jej rodak Brian Lopes wśród mężczyzn, a w maratonie Szwajcarka Daniela Louis wśród kobiet oraz Włoch Mauro Bettin wśród mężczyzn.

W tym sezonie w cross-country triumfowali: Francuz Julien Absalon wśród mężczyzn oraz ponownie Gunn-Rita Dahle wśród kobiet, w downhillu najlepsi byli: Brytyjka Tracy Moseley wśród kobiet oraz jej rodak Steve Peat wśród mężczyzn, w fourcrossie zwyciężyli: Czech Michal Prokop wśród mężczyzn oraz ponownie Jill Kintner wśród kobiet, a w maratonie Finka Pia Sundstedt wśród kobiet oraz Kolumbijczyk Héctor Páez wśród mężczyzn.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Four-cross

Maraton

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

2006 w kolarstwie
Puchar Świata w kolarstwie górskim